Список млекопитающих, обитающих на территории Молдавии (Восточная Европа).

Из 80 указанных в таблице видов, 1 вид сохранился только в неволе, 11 находятся под критической угрозой, 5 являются вымирающими, 15 уязвимые, 2 находятся в состоянии близком к угрожающему, 1 вид с неисследованным статусом, для 1 животного недостаточно сведений. Все остальные животные с минимальной угрозой.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Млек